Лебас () — французская фамилия. Известные носители:

 Лебас, Жак-Филипп (1707—1783) — французский гравёр.
 Лебас, Томас (род. 1985) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.